

Toponymes
Le terme Battaglia, qui signifie bataille en italien, apparaît dans le nom de plusieurs communes d'Italie.
 Battaglia Terme est située dans la province de Padoue.
 Montebello della Battaglia est située dans la province de Pavie.
 Moriago della Battaglia est située dans la province de Trévise.
 Nervesa della Battaglia est située dans la province de Trieste.
 San Fermo della Battaglia située dans la province de Côme.
 Sernaglia della Battaglia est située dans la province de Trieste.

Patronyme
Battaglia est également un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Antonio Battaglia Avola (1811-18?), homme politique et un avocat italien.
 Augusto Battaglia (1948-), homme politique italien.
 Bates Battaglia (1975-), joueur de hockey sur glace américain.
 Christophe Battaglia (1972-), compositeur français.
 Coline Caussin-Battaglia (1998-), rameuse monégasque ;
 Dino Battaglia (1923-1983), auteur de bande dessinée italien.
 Enzo Battaglia (1935-1987), réalisateur et scénariste italien.
 Gaetano Battaglia (17?-1812), colonel et homme politique italien.
 Gozzio Battaglia (1270-1348), cardinal italien.
 Jorge Battaglia (1960-), joueur de football international paraguayen.
 Letizia Battaglia (1935-2022), photographe italienne.
 Lucien Battaglia (1944-), compositeur et guitariste français.
 Marie-Noëlle Battaglia, réalisatrice française.
 Matt Battaglia (1965-), acteur et footballeur américain.
 Rik Battaglia (1927-2015), acteur italien.
 Roberto Battaglia (1909-1965), escrimeur italien.
 Rodrigo Battaglia (1991-), footballeur argentin.
 Salvatore Battaglia (1904-1971), linguiste, lexicographe, grammairien, critique littéraire, italien.
 Sara Battaglia (1986-), karatéka  italienne.
 Sebastián Battaglia (1980-), footballeur argentin.
 Stefano Battaglia (1965-), pianiste italien.
 Kaci Battaglia (1987-), chanteuse, auteur-compositeur, danseuse, actrice américaine.

 Battaglia est une famille patricienne de Venise.

Divers
Le terme battaglia est également utilisé pour désigner :
 La battaglia di Legnano, un opéra de Giuseppe Verdi.
 Battaglia, un genre de musique descriptive ou à programme.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme italien